Nuorese – regione storica della Sardegna 
 – squadra calcistica di Nuoro